TVN (Lengyelország)
 TVN (Dél-Korea)